Войскова́я часть (аббревиатура: В/Ч) — условное цифровое наименование воинских частей, кораблей, управлений соединений и объединений, учреждений в Вооружённых Силах и в других войсках (пограничных, внутренних, железнодорожных, гражданской обороны) СССР, а также государств бывшего СССР.

Предназначение условного наименования 
Условное наименование официальным наименованием, обладает юридической силой при ведении служебной документации. Используется во взаимоотношениях воинских частей и учреждений между собой, во взаимоотношениях с гражданскими ведомствами, организациями, предприятиями и отдельными гражданами, а также для адресования и пересылки всех видов корреспонденции, телеграмм и воинских грузов.

Система условных цифровых наименований введена в ВС СССР с 1932 года.

Ограничения в применении условных обозначений 
Условные цифровые наименования не присваиваются следующим категориям дислоцирующимся на территории Российской Федерации:
 органам местного военного управления;
 органам и учреждениям военных сообщений;
 торгово-бытовым и производственным предприятиям;
 спортивным, медицинским и гарнизонным учреждениям;
 военно-учебным заведениям.

Также не присваиваются условные наименования подразделениям входящим в состав воинских частей (соединений), а также подразделениям обслуживания и обеспечения. Для отправки корреспонденции в подобные подразделения используют условные наименования тех воинских частей и учреждений, в состав которых они входят с добавлением буквенных обозначений кириллицы (например в/ч 71184—А).

Форма записи условных наименований 
Части и учреждения дислоцирующиеся на территории Российской федерации, имеют условное наименование «Войсковая часть», а дислоцирующиеся за пределами Российской Федерации: «Войсковая часть — полевая почта», с добавлением цифрового обозначения (нумерация).

В ВС СССР была принята практика согласно которой нумерация войсковых частей в подчинении МО СССР состояла из 5 цифр, а нумерация войсковых частей в подчинении МВД СССР (Внутренние войска) и КГБ СССР (Пограничные войска и Войска правительственной связи) состояла из 4 цифр.

Условные наименования в других государствах

Белоруссия 
 войсковые части Министерства обороны Республики Беларусь имеют пятизначную нумерацию (например, войсковая часть 12345).

Украина 
 Войсковые части ВС и МО Украины имеют четырехзначную нумерацию с литерой «А» (Войсковая часть А0998).
 Войсковые части МЧС Украины (расформированы 01.01.2006 г.) имели четырехзначную нумерацию с литерой «Д» (войсковая часть Д0050, Д0990, Д3728 и т. д.).
 Войсковые части Национальной гвардии Украины имеют четырехзначную нумерацию без литеры. (войсковая часть 3030).
 Войсковые части Государственной специальной службы транспорта имеют четырехзначную нумерацию с литерой «Т» (войсковая часть Т0100, Т0310, Т0610 и т. д.)

Польша 
В вооружённых силах республики Польша так же для каждого формирования, до частей включительно, присвоены условные номера, используемые в деловой и частной переписке. В период Войско Польского, 1943—1945 годов, применяли словосочетание Войсковая часть полевая почта № (четырехзначный), с 1946 года по настоящее время используется словосочетание Войсковая часть (Jednostka Wojskowa — единица войсковая, войсковая единица) № (четырехзначный).

Пример: Jednostka Wojskowa Formoza — Войсковая часть № 4026 (Jednostka Wojskowa 4026) — 7-я Лужицкая пехотная дивизия.

Германия 
В Германии, во время второй мировой войны из-за соблюдения режима секретности, для идентификации воинских частей использовался номер отделения полевой почты (нем.: Feldpostnummer).

К концу 1939 года, номера почтовых отделений имели пятизначную нумерацию для сухопутных войск (вермахт) и с добавлением литер «L» и «М» перед № соответственно, принадлежащих авиации (Люфтваффе) и флоту (Кригсмарине). Разбивка по воинским подразделениям осуществлялась добавлением литер (вплоть до буквы «E») после номера почтового отделения.

Например, 100-й инженерный батальон 100-й пехотной дивизии вермахта имел следующий № полевой почты # 31795.

См. также 

 Воинская часть
 Полевая почта
 s:Приказ НКО СССР от 6.02.1943 № 0105

Примечания

Литература 
 Приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 0127 «О введении в действие Инструкции по зашифровыванию действительных наименований войсковых частей условными номерами и порядке пользования ими», 8 июля 1938 года.
 
 
 Военный энциклопедический словарь (ВЭС), М., Военное издательство, 1984 г., 863 стр. с иллюстрациями (ил.), 30 листов (ил.);
 Приказ Министра обороны СССР от 2 июня 1983 г. № 170 "О введении в действие «Наставления по служебной переписке и делопроизводству в Советской Армии и Военно-Морском Флоте»
 MICHEL-Handbuch/-Katalog Deutsche Feldpost 1939—1945, ISBN 3-87858-359-1
 Kannapin, Norbert: Die deutsche Feldpostübersicht (3 Bd.), vollständiges Verzeichnis der Feldpostnummern, Biblio Verlag, 1980, ISBN 3-7648-1183-8
 Kannapin, Norbert: Die Feldpostnummern der Deutschen Kriegsmarine 1939—1945
 Oberleitner, Gerhard: Geschichte der deutschen Feldpost 1937—1945. Steiger Verlag, Innsbruck 1995, ISBN 3-85423-111-3

Ссылки 
 Казахстанский Военный Сайт
 Приказ Министра обороны России № 170 от 23.05.1999 года
 Приказ Министерства обороны Республики Беларусь от 08.04.2002 г.№ 8 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Республики Беларусь»
 Войсковая часть ФСБ России
 В/Ч объявила тендер.
 Войсковая часть СВР России
 Официальная страница Министерства обороны Украины
 Казахстанское Военное Сообщество

Военное строительство